1971 Голяма награда на Нидерландия е 17-о за Голямата награда на Нидерландия и четвърти кръг от сезон 1971 във Формула 1, провежда се на 20 юни 1971 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия